Блитум, Жминда () — род цветковых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae) из подсемейства . Род первоначально был описан Линнеем, но позже, с XIX века, все его виды относили в первую очередь к роду Марь (Chenopodium), реже к Monolepis или Scleroblitum. Последние исследования показали, что виды рода тесно связаны с родом Шпинат (Spinacia), и не относятся к роду Chenopodium. Представители рода встречаются в Азии, Европе, Северной Африке, Америке и Австралии.

Описание 
Однолетние или многолетние травы, голые или иногда покрыты волосками, молодые растения могут быть покрыты липкими выделениями. Стебли прямые восходящие простые, мало-ветвящиеся или не ветвящиеся.
Листья очередные сидят на черешках, листовая платина простая с зубчатыми краями. Листья у основания стеблей обычно длинночерешковые и образуют розетку.
Соцветия состоят из компактных клубочков цветов, сидящих в пазухах листьев. Цветки содержат (1) 3—5 сегментов околоцветника, размещённых обычно у основания черешка, тычинки собраны в круг от 1 до 5 штук, пестик с 2—4 рыльцами.
У плодов околоцветник становится либо сочным, либо сухим и твёрдым.

Таксономия 
Род  был впервые описан в 1753 году Карлом Линнеем в фундаментальной работе Species Plantarum, где был описан его типовой вид . Со второй половины XIX века виды рода Blitum традиционно помещали в род Chenopodium и рассматривали в качестве подрода . Новейшие филогенетические исследования показали, что эти виды, а также виды из Monolepis и Scleroblitum, более тесно связаны с родом Spinacia и на самом деле не относятся к Chenopodium, поэтому их отнесли собственный род Blitum. Вместе со Spinacia род Blitum был помещён в трибу  (syn. ).

Виды 
По данным филогенетических исследований, род Blitum состоит из 12 видов:
   северо-восток России, Якутия и районы Хабаровского края.
  : распространено в Австралии.
  : распространено в Европе.
  : Калифорния и Мексика.
  : Северная Америка, натурализован в Европе.
  [syn. ]: Северная Америка.
  : Таджикистан
  , : Афганистан и Таджикистан.
  , : Северная Америка и Аргентина.
  : Северная Америка, Португалия и Испания, натурализовано в Швеции.
  : юг США, натурализовалось в Австралии.
  : Европа и Азия, натурализовано в Северной Америке.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Маревые